"Montechiaro", que em Língua italiana significa "Monte Claro", pode ser:
 Montechiaro d'Asti, comuna italiana do Piemonte
 Montechiaro d'Acqui, comuna italiana do Piemonte
 Palma di Montechiaro, comuna italiana da Sicília

Desambiguações de topônimos